Пока Сангре има више значења:

 Пока Сангре (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пока Сангре (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику